Arnold Bruggink, Nederlands voetballer
 Gerard Bruggink, Nederlands-Amerikaans piloot en vliegveiligheidsinspecteur
 Gert-Jan Bruggink, Nederlands springruiter
 Harry Bruggink, Nederlands voetballer